Ben Wilson peut désigner :
 Ben Wilson (né en 1939), joueur américain de football américain. 
 Ben Wilson (né en 1963), peintre et sculpteur britannique ;
 Ben F. Wilson (1876-1930), cinéaste américain.